Агентство Европейского союза — это децентрализованный орган ЕС, не входящий в состав институтов ЕС. Агентства созданы для выполнения отдельных задач. Одни из них занимаются вопросами в сфере научного и технического развития, другие пытаются выстроить диалог на европейском уровне между заинтересованными в различных областях группами. Есть агентства, занимающиеся политикой безопасности и обороны, а также особая группа агентств, помогающих бороться с европейской преступностью.

Агентства 
Агентства охватывают Европу. Они находятся приблизительно в двух десятках стран. Большинство агентств было категоризировано в соответствии со структурой трёх опор ЕС. Со вступлением в силу Лиссабонского договора эта структура была упразднена.

Политические агентства

Агентства по обороне и политике безопасности 
Эти агентства выполняют задачи в рамках общей безопасности и оборонной политики Европейского союза.

Агентства по уголовным вопросам 
Эта группа агентств была создана для совершенствования взаимного сотрудничества государств союза в борьбе против международной преступности.

Исполнительные агентства 
Исполнительные агентства — организации, создаваемые в соответствии с решением Совета Европейского союза № 58 от 16.01.2003 для решения конкретных задач, касающихся управления одной или несколькими программами сообщества. Агентства формируются на определённый период. Они всегда располагаются в штаб-квартире Европейской комиссии (Брюссель или Люксембург). На 2012 год существовало 6 исполнительных агентств:
 Исполнительное агентство по образованию, культуре и аудиовизуальным средствам;
 Европейский исследовательский совет;
 Исполнительное агентство по конкурентоспособности и инновациям;
 Исполнительное агентство по здравоохранению и защите потребителей;
 Исполнительное агентство по исследованиям;
 Исполнительное агентство по европейской транспортной сети.

Примечания

Ссылки 
 Agencies and other EU bodies | European Union

 
Списки:Европейский союз